Ко́ренева — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Коренева, Елена Алексеевна (род. 1953) — советская и российская актриса.
 Коренева, Валентина Ивановна (в девичестве Ганенок; род. 1947) — советский спортивный стрелок, многократная чемпионка СССР.
 Коренева, Клавдия Петровна (по мужу Тенина; 1902—1972) — советская актриса.
 Коренева, Лидия Михайловна (1885—1982) — советская актриса.
 Коренева, Раиса Александровна (в замужестве Гарднер; 1840—1916) — русская писательница, переводчица.